Тинторетто:

 Якопо Тинторетто (1518/1519—1594) — живописец венецианской школы позднего Ренессанса.
 Доменико Тинторетто — его сын
 Мариээта Робусти (Тинторетта) — его дочь
 Тинторетто — появившийся в середине XX века слабо-алкогольный коктейль.